OGC har flera betydelser:

 Open Geospatial Consortium, en internationell standardiseringsorganisation för geospatiala tjänster.
 Office of Government Commerce
 en typ av kroppsställningsemotikon, föreställande en onanerande man.